Ле Шателье () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Ле Шателье, Луи (1815—1873) — французский инженер и химик.
 Ле Шателье, Анри Луи (1850—1936) — французский физик и химик.

Топонимы

См. также 
 Принцип Ле Шателье — Брауна — если на систему в равновесии, воздействовать извне, изменяя какое-либо из условий равновесия, то в системе усиливаются процессы, направленные на компенсацию внешнего воздействия.